Wettergren är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 499 personer och kan syfta på:

Personer
 Anna Wettergren-Behm (1877–1938), svensk textilkonstnär.
 Carl-Johan Wettergren (1923–2003), svensk industriman.
 Erik Wettergren (1883–1961), svensk museiman och teaterman.
 Gertrud Pålson-Wettergren (1897–1991), svensk operasångerska.
 Ingeborg Wettergren (1878–1960), svensk textilkonstnär.
 Lars Wettergren (född 1935), svensk förbundsordförande och kommunpolitiker.
 Lil Karhola Wettergren (1924–2008), svensk entreprenör.
 Nils Wettergren (1906–1999), svensk ämbetsman.
 Peter Wettergren (född 1968), svensk fotbollsspelare.

Övrigt
 Wettergrens, tidigare bokhandelskedja.

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn